Novais puede referirse a:
 Novais (Ames), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Novais (São Paulo), municipio brasileño del estado de São Paulo.
 Novais (Vila Nova de Famalicão), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.